Hurricane (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah
 Hurricane (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Hurricane (cançó), tema publicat al tercer LP de 30 Seconds to Mars
 Hurricane (grup serbi), grup musical serbi fundat el 2017
 Hurricane (pel·lícula del 1979), pel·lícula estatunidenca de 1979 dirigida per Jan Troell, remake de la pel·lícula de John Ford Huracà sobre l'illa 
 The Hurricane, pel·lícula de 1999 dirigida per Norman Jewison i protagonitzada per Denzel Washington
 Hawker Hurricane, caça monoplaça britànic dissenyat, i construït principalment, per Hawker Aircraft per a la Royal Air Force (RAF)